Marina Grande se poate referi la:
 Marina Grande, Capri
 Marina Grande, Scilla
 Marina Grande, Sorrento